
Molekulska formula -{C17H25N3O2S}- se može odnositi na:
 Naratriptan
 Almotriptan